

Chimica 
 S55 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Savoia-Marchetti S.55 – idrovolante bimotore da siluramento/ricongizione/trasporto della Savoia-Marchetti
 Sikorsky S-55 – elicottero della Sikorsky Aircraft Corporation